Bürk ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Bürk (1819–1872), deutscher Erfinder, Unternehmer und Politiker
 Richard Bürk (1851–1934), deutscher Erfinder, Unternehmer und Politiker, Sohn von Johannes Bürk

Nach ihnen war die Württembergische Uhrenfabrik Bürk benannt.